Windows-1256 ist eine 8-Bit-Zeichenkodierung des Windows-Betriebssystems. Sie basiert auf Windows-1252 und deckt im Gegensatz zu ISO 8859-6 Arabisch, Persisch und Urdu vollständig ab und enthält auch alle Vokalzeichen. Ebenso enthält der Zeichensatz zahlreiche Kleinbuchstaben zur Schreibung des Französischen, vor allem um die Kommunikation im Maghreb-Raum zu erleichtern. Seit Juli 2016 verwenden 0,1 % aller Websites Windows-1256, ISO-8859-6 wird von weniger als 0,1 % verwendet.

Die folgende Tabelle zeigt das Repertoire von Windows-1256.

Weblinks 
 Windows 1256

Einzelnachweise 

Windows-Codepage